Это список знаменосцев, которые представляли Австралию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Австралия на Олимпийских играх

Примечания 

Знаменосцы
Знаменосцы